Emma Reyes puede referirse a:

 Emma Reyes (1919-2003), artista colombiana.
 Emma Reyes Blanco (2002-), gimnasta rítmica española.